Кория () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 103 км². Население — 12962 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Покровителями города считаются святой Педро де Алькантара и святая дева де Археме.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса